
Molekulska formula -{C5H5N5}- se može odnositi na:

 Adenin
 2-Aminopurin